Le xian de Funing (抚宁) est une subdivision administrative de la province du Hebei en Chine ;
 Le xian de Funing (阜宁) est une subdivision administrative de la province du Jiangsu en Chine ;
 Le xian de Funing (富宁) est une subdivision administrative de la province du Yunnan en Chine.

Homonymie de toponyme